Charles Eugène L'Ebraly (1809-1871), magistrat, haut-fonctionnaire, homme politique et poète français ;
 Gabriel L'Ebraly (1843-1888), avocat et homme politique français, fils du précédent ;
 Eugène L'Ebraly (1866-1924), avocat et homme politique français, fils du précédent ;